Udbina – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Udbina – wieś w Chorwacji
 Gmina Udbina